Кельдыки́ () — деревня в Юкаменском районе Удмуртии на реке Лема. Входит в состав Пышкетского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 184 м над уровнем моря.

Улицы:
 Папаневская
 Поселковская
 Центральная

История 
В 1802 году селение на месте нынешней деревни Кельдыки именовалось починком Зянкелдеевским и насчитывало 8 дворов, в которых проживали 24 крещенных удмурта мужского пола с семьями. 7 жителей являлись черносошными крестьянами. Населенный пункт административно входил в Глазовскую округу Уканской волости Вятской губернии.

По состоянию на 1859—1873 годы в починке Зянкильдиевском (Кельдиковском), насчитывалось 11 дворов и 192 жителя (84 мужчины, 108 женщин). Населённый пункт относился ко 2 стану Глазовского уезда Вятской губернии.

В 1891 году население починка составляло 254 человека, или 32 семьи (Никифоровы — 10, Гагарины — 7, Захаровы — 5, Никулины — 4, Трефиловы — 4, Андреевы — 2). Большинство жителей были подёнщиками. Поселение входило в Кочуковское общество Юмской волости Глазовского уезда Вятской губернии.

К 1905 году в Зянкильдиевском, также именовавшемся Кельдыковым, насчитывалось 26 дворов и 238 обывателей (134 мужчины, 104 женщины). Населенный пункт относился к Кочуковскому сельскому обществу Пышкетской волости Глазовского уезда Вятской губернии. 

В 1912 году селение, ставшее именоваться деревней, входило в приход Иоанно-Предтеченской церкви в селе Пышкет.  

В 1920 году деревня насчитывала 33 двора, при этом в 25 проживали удмуртские семьи, в 8 — русские. Население составляло 222 жителя.

В 1924 году Кельдыково относилось к Кочуковскому сельсовету Юкаменской волости Глазовского уезда Вотской автономной области. В деревне имелось 34 двора и 235 жителей.

В 1925 году образован Кельдыковский сельсовет, куда помимо деревни Кельдыково вошли близлежащие населенные пункты.

В 1932 году Юкаменская волость преобразована в Юкаменский ёрос, в составе которого сохранен Кельдыковский сельсовет. В 1939 году Юкаменский ёрос переименован в Юкаменский район.

В 1940-х гг. деревня насчитывала 32 подсобных хозяйства. В ней функционировал колхоз имени И. В. Сталина.

В 1955 году Кельдыковский сельсовет ликвидирован, его населенные пункты вошли в состав Пышкетского сельсовета.

Население 

В 2007 году численность постоянного населения деревни составляла 167 человек.

Достопримечательности 
В окрестностях деревни Кельдыки расположен памятник природы регионального значения — родник Бадӟым ошмес, или Кельдыковский, впадающий в реку Лему.

Уроженцы 
Разеева Екатерина Ивановна — председатель Верховного Совета Удмуртской АССР (1980—1985 годы)

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района